Love Machine steht für:

 Love Machine (2019), österreichischer Spielfilm  von Andreas Schmied (2019)
 Love Machine 2, österreichischer Spielfilm von Andreas Schmied (2022)
 The Love Machine, Originaltitel des Romans Die Liebesmaschine (Roman) von Jacqueline Susann (1969)
 The Love Machine, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Die Liebesmaschine (Film) von Jack Haley Jr. (1971)